Castellammaresi – abitanti di Castellammare Adriatico
Castellammaresi – abitanti di Castellammare del Golfo